Zoo puede referirse a:

 Jardín zoológico

Música 

 Zoo (banda), grupo de rock filipino.
 ZOO (banda), banda de J-Pop.
 ZOO (grupo musical), grupo musical valenciano.

Películas 

 Zoo (película), documental del 2007

Televisión 

 Zoo (programa de televisión), programa de televisión argentina.
 Zoo (serie de televisión), serie de televisión estadounidense.
 Zoo (serie de televisión catalana), serie de televisión catalana.

Toponimia 

 Zoó (España), parroquia civil española del municipio de Samos, provincia de Lugo, Galicia.

Véase también 

 The Zoo